

События 
 Первая шахматная книга, которую написал Аль-Алли.
 Экспедиция армии кордовского эмира против Верхней Границы и Бану Каси.
 Людовик II отнял Беневент у мусульман.
 Начало правления Папы святого Льва IV, закончившееся в 855 году в Риме.
 Начало правления Патриарха Игнатия длившиеся до 858 года.
 Вступление на трон Багдадского Хапифата халифа Джафара ал-Мутаваккиля.
 Возникло новое уйгурское ханство в Дуньхуане.
 Начало правления императора Китая Сюаня-цзуна.
 Сарацины захватили Бари и образовали в городе эмират, который будет существовать до 871 года.
 Людовик II Итальянский собрал в Павии франкское войско, чтобы навести порядок на юге Италии, но его поход был неудачным. Бари не удалось отбить, ломбардские герцогства остались независимыми.
 Викинги разорили Бретань. После трёх поражений подряд герцог Номиноэ вынужден заплатить им дань.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 847 году

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 847 году
 14 июня — Мефодий I (Патриарх Константинопольский)

См. также

Примечания